Een verkeersweg:
 N137 (België)
 N137 (Frankrijk)
 N137bis (Frankrijk)
 N137 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing